Râul Văcăria se poate referi la:

 Văcăria - afluent al râului Brătei
 Văcăria - afluent al râului Pilugul
 Văcăria - afluent al râului Putna

Altele 
 Râul Văcarea
 Râul Văcea
 Râul Valea Văcăriei
 Râul Valea Văcăriții

 Râul Fâneața Vacilor
 Râul Izvorul Vacii
 Râul Vaca Mare
 Râul Vaca Mică
 Râul Vacii Rele
 Râul Vacii
 Râul Valea Vacii

Vezi și 
 Pârâul Vacii (dezambiguizare)

 Văcărești (dezambiguizare)

Toponime românești